Рубежі́вська ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Рубежівська вулиця — вулиця в м. Буча.
 Рубежівська вулиця — вулиця в м. Київ.

Вулиці